Der Federation Cup 1970 (ab 1995 Fed Cup) war die 8. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 19. bis 24. Mai im Tennis Club Freiburg in Freiburg, BR Deutschland. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Australien und der BR Deutschland gegenüber, das Australien mit 3:0 gewann.

Weltgruppe

Finale

BR Deutschland – Australien

Trostrunde 
Datum: 21. bis 24. Mai 1970
Austragungsort: Tennis Club Freiburg, Freiburg, BR Deutschland
Spieloberfläche: Sand

Weblinks 
 Fed Cup 1970

Einzelnachweise 

1970
Tennisturnier 1970
Tennisturnier in Freiburg im Breisgau